HMS Eagle ha sido el nombre recibido por un total de dieciocho buques de la Royal Navy.

  fue un antiguo buque mercante adquirido en 1592 y usado como pontón de carenado. Fue vendido en 1683.
  fue un buque de 12 cañones, anteriormente buque francés Aigle, capturado en 1650 y vendido en 1655.
 HMS Eagle fue un buque de 22 cañones, nombrado previamente . Fue renombrado HMS Eagle en 1660, fue designado como brulote desde 1674 y echado a pique en 1694.
  fue un brulote de 6 cañones capturado a los piratas argelidos en 1670 y utilizado en 1671.
  fue un brulote de 6 cañones adquirido en 1672 y echado a pique en 1673.
  fue un navío de línea de 70 cañones botado en 1679, reconstruido en 1699 y desguazado en 1707.
  Fue un aviso de 10 cañones botado en 1696 y desguazado en 1703.
  fue un brulote hundido en 1745 como rompeolas.
  fue un navío de 58 cañones botado en 1745 y vendido en 1767.
  fue una balandra de 14 cañones botada en 1745. Su destino, es desconocido.
 ] Fue un navío de 64 cañones botado en 1774. Fue atacado por el sumergible Turtle durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, fue destinado a servicios en puerto desde 1790, y renombrado HMS Buckingham en 1800. Fue desguazado en 1812.
  fue un cañonero de 4 cañones, anteriormente holandés, fue adquirido en 1794 y vendido en1804.
  fue un bergantín de 12 cañones, anteriormente al servicio de Francia con el nombre Venteux. Fue capturado en 1803, se le renombró HMS Eclipse un año después y fue vendido en 1807.
  fue un navío de 74 cañones botado en 1804. Se redujo su armamento a 50 cañones en 1830, y fue designado como buque escuela en 1860, fue renombrado HMS Eaglet en 1918. Se perdió en un incendio accidental en 1926 y el pecio, fue vendido en 1927.
  fue un bergantín construido en 1812. Fue capturado por los americanos en 1812, y fue recapturado en 1813, momento en el que fue renombrado HMS Chubb y vendido en 1822.
  fue uno de los primeros portaaviones, convertido desde el acorazado inconcluso chileno Almirante Cochrane, fue botado en 1918, y hundido en 1942.
 HMS Eagle debería haber sido un portaaviones de clase Audacious, puesto en grada en 1944, y cancelado en 1945.
  fue un portaaviones de clase Audacious botado en 1946 y desguazado en 1978.

También existió el , una balandra de 6 cañones construido en 1648, que permaneció activo hasta 1653.

Nombres de buques británicos